Elecciones complementarias de 1972 puede referirse a dos elecciones parlamentarias realizadas en Chile:

 Las elecciones complementarias de enero de 1972, para elegir un diputado y un senador.
 La elección complementaria de julio de 1972, para elegir un diputado por Coquimbo.